

Малий Кипчак — озеро в Криму, Чорноморський район

Малий Кипчак — присілок, Бурзянський район, Башкортостан

Див. також 
 Кипчак